Albertsberg bezeichnet:
 Albertsberg (Auerbach/Vogtl.), Ortsteil der großen Kreisstadt Auerbach/Vogtl., Vogtlandkreis, Sachsen
 Albertsberg (Schwarzenbach an der Saale), Ortsteil der Stadt Schwarzenbach an der Saale, Landkreis Hof, Bayern
 Albertsberg, einen Berg im Wiesbadener Stadtbezirk Frauenstein
 Albertsberg, einen Hügel nördlich der bayrischen Stadt Velburg

Siehe auch:
 Haus Albertsberg, ein Herrenhaus in Radebeul in Sachsen
 Albersberg